Абу́ Хани́фа ( — «Отец Ханифы») — кунья (текноним), часть арабо-мусульманского имени.
 Абу Ханифа (699—767) — исламский богослов, факих и мухаддис, основатель ханафитского мазхаба.
 Абу Ханифа ад-Динавари (828—895) — мусульманский учёный-энциклопедист.
 Абу Ханифа Кауам ад-дин аль-Фараби (1286—1357/1358) — средневековый мусульманский религиозный деятель из Средней Азии.

См. также 
  — египетский многосерийный фильм 1997 года.